Cassino – comune italiano della provincia di Frosinone
 Cassino d'Alberi – frazione di Mulazzano in provincia di Lodi
 Cassino Po – frazione di Broni in provincia di Pavia
 Cassino Scanasio – frazione di Rozzano nella città metropolitana di Milano
 Cassino – frazione di Accumoli in provincia di Rieti

Altri progetti